Aquesta és una llista de poblacions de Xipre. En ella s'indica el seu nom en català i els seus equivalents en grec i en turc, aquests últims idiomes oficials de la república xipriota. Molts d'ells conserven el seu nom antic, tot i que altres, després de la Llei de 1974, van adoptar noms turcs per a algunes localitats del país.

Capitals de districte

Municipis i petites poblacions 
Alguns d'ells porten una denominació pròpia en turc des de 1970

Llos històrics

Fonts 
 ikypros.com Portal de Xipre 
 Llista dels noms de les ciutats pre i post-1974 (cal seleccionar el codi de mapa al navegador per a grec (Windows)
 Ciutats de Xipre 

Geografia de Xipre